Caspar van den Hoecke – pittore fiammingo
 Gaspar van den Hoecke – pittore fiammingo
 Jan van den Hoecke – pittore e disegnatore fiammingo
 Robert van den Hoecke – pittore, incisore e architetto fiammingo